

Patronyme 

 Famille Delaval (Royaume-Uni), dont :
 Ralph Delaval, officier britannique
 Alexandrine Delaval (1785-1859), artiste-peintre française
 Pierre-François Delaval, peintre français
 Pierre-Louis Delaval, peintre français